Chauncey může být:

 Chauncey (Georgie) – město v Georgii
 Chauncey (Michigan) – vesnice v Michiganu
 Chauncey (Ohio) – vesnice v Ohiu